Gare de Labège-Innopole
 Gare de Labège-La Cadène

Voir aussi 
 Halte de Labège-Village

Labège
Gare en Haute-Garonne